Kvalifikationen til Eliteserien i ishockey 1994-95 var en turnering, hvor seks hold spillede om fire ledige pladser i Eliteserien i ishockey 1994-95. Turneringen blev spillet i perioden januar - 13. marts 1994, og den havde deltagelse af nr. 7, 8, 9 og 10 fra Eliteserien i 1993-94 samt nr. 1 og 2 fra 1. division i 1993-94.

Resultatet blev at de fire Eliteseriehold, Hvidovre IK, Rødovre SIK, HIK og Vojens IK, sikrede sig endnu en sæson i Eliteserien.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Politiken, 14. marts 1993.

Noter 

Ishockey i 1994
Ishockey i Danmark